White Hall est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :

 White Hall (Alabama)
 White Hall (Arkansas)
 
 White Hall (Illinois)
 
 White Hall (Virginie-Occidentale)

White Hall est le nom de plusieurs immeubles, référencés dans le Registre national des lieux historiques :

Voir aussi 
 
 Bataille de White Hall